Spicker ist ein Werkzeug zum Spicken (Kochen):
 Hohlspieker
 Marlspieker

Spicker ist der Familienname folgender Personen:

 Friedemann Spicker (* 1946), deutscher Literaturwissenschaftler und Aphoristiker
 Gideon Spicker (1840–1912), deutscher Religionsphilosoph und Mitglied des Kapuzinerordens
 Heiner Spicker (1931–2020), deutscher Gambist und Hochschullehrer
 Julia Spicker, österreichische Mode- und Portraitfotografin
 Monika Spicker-Beck (* 1959), deutsche Autorin und Historikerin

Siehe auch:
 Spick
 Spicken
 Spieker
 Spiecker
 Spiker
 Spickzettel
 Spicker (Dartpfeil)